Le Kuwait Open 2005 est l'édition 2005 du tournoi de squash Kuwait PSA Cup qui se déroule à Koweït du 7 au . 

Le tableau est composé de 16 joueurs dont quatre places pour les joueurs issus des qualifications. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série. Abdullah Al Muzayen reçoit une wildcard pour le tableau principal. 

David Palmer l'emporte en finale face à Peter Nicol .

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kuwait PSA Cup

Liens externes 

PSA World Series 2005
Kuwait PSA Cup
Sport en mars 2005
Sport au Koweït en 2005